Elia Frosio – pistard e ciclista su strada italiano
 Ivo Frosio – calciatore svizzero
 Pierluigi Frosio – allenatore di calcio